Четырёхчленные гетероциклы — органические циклические соединения, имеющие как минимум один четырёхчленный цикл, в состав которого входит как минимум один гетероатом.

Описание 
Четырёхчленные гетероциклы реже встречаются в природе, чем трёхчленные гетероциклы. Наибольшее значение среди этой группы гетероциклических соединений имеют β-лактамы, которые нашли применение в качестве компонентов пенициллиновых и цефалоспориновых антибиотиков. Основным способом синтеза является реакция циклоприсоединения. Разрушаются под воздействием литийорганических соединений в присутствии трифторида бора или . В связи с малым размером цикла четырёхчленные гетероциклы не обладают свойствами ароматических соединений.

Важнейшие представители 
 Оксетан
 Диоксетан
 Азетидин

Примечания

Литература 
 З.Гауптман, Ю.Грефе, Х.Ремане «Органическая химия», М., «Химия», 1979, стр. 553—555

Списки химических соединений